katun (nastamba)
 katun (kalendar)

Hrvatska:
 Katun (Poreč), gradsko naselje Poreča; Katun Trviški ((kod Trviža u Istri))

Crna Gora:
 Katun (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Katun Božički
 Katunska nahija, nahija u Crnoj Gori

Mjanmar
 Katun (Mjanmar), naselje u državi Mon, u Mjanmaru

Rusija:
 Katun (rijeka), jedna od dviju rijeka koje spajanjem čine Ob
 Katun (gorje), planinski lanac u Rusiji

Slovačka:
 Katún, naselje na istoku Slovačke

Srbija:
 Katun (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac
 Katun (Vranje, Srbija), naselje u općini Vranje
 Donji Katun, naselje u općini Varvarin
 Gornji Katun, naselje u općini Varvarin

Vidi 
 Katuni